Le sigle ICHN peut faire référence à :

 Institució Catalana d'Història Natural (en français : Institut Catalan d'Histoire Naturelle) ;
 indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents, une mesure agroenvironnementale du volet développement rural de la Politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne.